Андре Тајлер Игодала (; Спрингфилд, Илиноис, 28. јануар 1984) амерички је кошаркаш. Игра на позицијама бека и крила, а тренутно наступа за Голден Стејт вориорсе. 

На НБА драфту 2004. одабрали су га Филаделфија севентисиксерси као 9. пика. Са америчком репрезентацијом освојио је златну медаљу на Светском првенству у Турској 2010. и Олимпијским играма у Лондону 2012. године.

Успеси

Клупски 
 Голден Стејт вориорси:
 НБА (4): 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2021/22.

Репрезентативни 
 Светско првенство:  2010.
 Олимпијске игре:  2012.

Појединачни 
 Најкориснији играч НБА финала (1): 2014/15.
 НБА Ол-стар меч (1): 2012.
 Идеални тим НБА — прва постава (1): 2013/14.
 Идеални тим НБА — друга постава (1): 2010/11.
 Идеални тим новајлија НБА — прва постава: 2004/05.
 Најкориснији играч НБА руки челенџа: 2006.

Референце

Спољашње везе 

 Андре Игодала  на сајту -{basketball-reference.com}-
 Андре Игодала на сајту НБА
 Званични сајт

Рођени 1984.
Амерички кошаркаши
Бек шутери
Ниска крила
Кошаркаши Голден Стејт вориорса
Кошаркаши Денвер нагетса
Кошаркаши Мајами хита
Кошаркаши Филаделфија севентисиксерса
Пикови Филаделфија севентисиксерса на НБА драфту
Учесници НБА ол-стар утакмице
Кошаркаши на Летњим олимпијским играма 2012.
Амерички олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.
Освајачи медаља на Летњим олимпијским играма 2012.
Освајачи олимпијских медаља у кошарци
Освајачи златних олимпијских медаља за Сједињене Америчке Државе
Олимпијски победници у кошарци
Кошаркаши на Светском првенству 2010.
Светски прваци у кошарци